Тевиот () — водопад в Квинсленде, Австралия.

Тевиот находится в юго-восточной части штата, недалеко от границы с Новым Южным Уэльсом. Образован небольшой рекой , протекающей через горный хребет Мак-Ферсон. Высота Тевиота составляет 38 метров. Благодаря расположению в 20 метрах от дороги, Тевиот часто посещается туристами.

Примечания 

Водопады Квинсленда
Бассейн Кораллового моря